Оле́г Дми́триевич Кононе́нко (род. 21 июня 1964 года, Чарджоу, Туркменская ССР) — российский космонавт, Герой Российской Федерации (2009), Герой Туркменистана (2019). Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. Работает в должности инструктора-космонавта-испытателя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», заместителя начальника ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» и командира отряда космонавтов.

Образование 
В 1988 году Олег окончил Харьковский авиационный институт имени Н. Е. Жуковского по специальности «двигатели летательных аппаратов».

Семья 
Олег Кононенко женат. В семье двое детей.

Опыт работы 
После окончания института Кононенко работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве (Самаре). Кононенко начал работать в должности инженера и дослужился до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей.

Космическая подготовка 
29 марта 1996 года Олег Кононенко был принят кандидатом в отряд космонавтов РКК «Энергия». С июня 1996 по март 1998 года он проходил курс космической подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. После сдачи экзаменов, 20 марта 1998 года, Кононенко была присвоена квалификация «космонавт-испытатель», и он был зачислен в отряд космонавтов на должность космонавта-испытателя.

С октября 1998 года Кононенко проходил подготовку в группе космонавтов, отобранных для работы на Международной космической станции. В январе 1999 года Кононенко был переведён в группу космонавтов Ракетно-космической корпорации «Энергия».

С 17 декабря 2001 года по 25 апреля 2002 года Кононенко проходил подготовку в качестве дублёра для полёта на корабле «Союз ТМ-34». С марта 2002 года Кононенко проходил подготовку в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМА-4» и бортинженера девятой долговременной экспедиции МКС. В состав 9-й долговременной экспедиции также входили Геннадий Падалка (командир) и астронавт США Майкл Финк. После катастрофы шаттла «Колумбия» 1 февраля 2003 года было принято решение о сокращении экипажа долговременной экспедиции МКС с трёх до двух членов. В космос отправились только Падалка и Финк.

С марта 2004 года по март 2006 года Кононенко проходил подготовку в группе космонавтов, отобранных к полёту на МКС.

Первый космический полёт 

В мае 2006 года Кононенко был назначен бортинженером корабля «Союз ТМА-12» и 17-й долговременной экспедиции МКС. 13 февраля 2007 НАСА утвердило Кононенко в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-12» и экспедиции МКС-17.
6 ноября 2007 года комиссия Роскосмоса утвердила Кононенко для полёта на корабле «Союз ТМА-12» и МКС-17.

Космический корабль «Союз ТМА-12» стартовал 8 апреля 2008 года. В состав экипажа входили командир корабля и 17-й основной экспедиции Сергей Волков и космонавт-исследователь Ли Со Ён. 10 апреля корабль «Союз ТМА-12» пристыковался к Международной космической станции.

Во время полёта совершил два выхода в открытый космос.

10—11 июля 2008 года был произведён шестичасовой выход в космос Сергея Волкова и Олега Кононенко (ВКД-20а, ISS EVA-20a), во время которого был осмотрен и демонтирован пироболт 8Х55 одного из пяти пирозамков (11Ф732 0101-0А1) спускаемого аппарата Союза ТМА-12. Данный пирозамок участвует в отстыковке спускаемого аппарата от приборно-агрегатного отсека, и, предположительно, из-за его сбоя произошли баллистические спуски предыдущих двух миссий ТМА-10 и ТМА-11 в 2007—2008 годах.

24 октября 2008 года корабль «Союз ТМА-12» отстыковался от МКС. Спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории Казахстана, в 89 км севернее г. Аркалык. Особенностью 17-й экспедиции на МКС стало то, что оба российских космонавта в её составе были новичками в космосе. Ранее такое было только в 1960—1970-х годах и в 1994 году.

Продолжительность полёта составила 198 суток 16 часов 20 минут 11 секунд.

Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила Олега Кононенко командиром дублирующего экипажа ПКК «Союз ТМА-02М», который стартовал 8 июня 2011 года. В число дублёров также вошли Доналд Петтит (НАСА) и Андре Кёйперс (ЕКА).

Второй космический полёт 

Стартовал 21 декабря 2011 года вместе с Андре Кёйперсом и Доналдом Петтитом в качестве командира корабля «Союз ТМА-03М». На МКС был бортинженером 30-й и командиром 31-й основной экспедиции. Совершил 1 выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 15 минут. Приземление 1 июля 2012 года на том же корабле с тем же экипажем, продолжительность полёта составила 192 суток 18 часов 58 минут 37 секунд.

Третий космический полёт 
Стартовал 23 июля 2015 года в качестве командира корабля «Союз ТМА-17М» вместе с Кимия Юи и Челлом Линдгреном. Через 5 часов 42 минуты после старта корабль успешно пристыковался к малому исследовательскому модулю «Рассвет» (МИМ1) российского сегмента МКС.

11 декабря 2015 года «Союз ТМА-17М» отстыковался от МКС, в тот же день в 16:12 по московскому времени ТПК «Союз ТМА-17М» совершил посадку в 132 км северо-восточнее города Джезказган. Продолжительность полета составила 141 сут 16 ч 09 мин 29 с.

Четвёртый космический полет 
30 ноября 2017 года решением Межведомственной комиссии утвержден в качестве командира дублирующего экипажа корабля «Союз МС-09» и командира основного экипажа корабля «Союз МС-11».

Стартовал 3 декабря 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-11» вместе с Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн. В 20:33 (мск) 3 декабря ТПК «Союз МС-11» успешно пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля «Поиск» (МИМ2) российского сегмента МКС.

11 декабря 2018 года совершил выход в открытый космос для обследования обшивки корабля Союз МС-09, продолжительность выхода — 7 часов 45 минут.

29 мая 2019 года вместе с космонавтом Алексеем Овчининым провели работы в открытом космосе продолжительностью 6 часов 01 минута. Космонавты установили поручень для перехода между малым исследовательским модулем «Поиск» и функционально-грузовым блоком «Заря», сняли с модуля «Поиск» аппаратуру эксперимента «Тест» по исследованию влияния факторов космических полетов и живущих на поверхности бактерий на микроразрушение оболочки станции.

Утром 25 июня 2019 года экипаж корабля «Союз МС-09» в спускаемом аппарате успешно приземлился близ г. Джезказган.

Статистика

Работа в ЦПК и в отряде космонавтов 
В октябре 2013 года назначен на должность заместителя начальника отряда космонавтов по научно-исследовательской и испытательной работе.

В ноябре 2016 года назначен на должность инструктора-космонавта-испытателя — командира отряда космонавтов. По состоянию на 2022 год одновременно является и заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по подготовке космонавтов.

Награды 

 За мужество и героизм в ходе космического полёта Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 5 февраля 2009 года О. Д. Кононенко присвоено звание Героя Российской Федерации;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 августа 2020) — за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (26 января 2017) — за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25 марта 2014) — за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу, активную законотворческую и общественную деятельность;
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность;
 Почётное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации» (2009);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации имени Ю.А.Гагарина в области космической деятельности (2021) http://government.ru/news/43346/

 Знаки Федерального космического агентства России: «Циолковского» (2015), «Королёва» (2008), «Гагарина» (2006) и «За содействие космической деятельности» (2012);
 Знак отличия «За верность космосу» (ГК «Роскосмос», 2019);
Знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» (15 января 2020);
 Знак «За заслуги перед Московской областью» II степени (15 января 2021);
знак « За заслуги перед Самарской областью» (01 апреля 2016);
знак «За труд во благо земли Самарской» (10 сентября 2019);
 Медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за три совершённых выхода в открытый космос;
знак отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть» (18 ноября 2012);
знак Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» ( 22 июня 2016);
знак Республики Саха (Якутия) «380 лет Якутия с Россией» (27 апреля 2012);
знак отличия «За заслуги» первой степени городского округа Королев Московской области (09 декабря 2015);
 «Герой Туркменистана» с вручением золотой медали «Алтын Ай» (25 сентября 2019), высшая степень отличия Туркмении присвоено учитывая большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Туркменией и Российской Федерацией, проявленный личный героизм и достигнутые успехи в освоении космического пространства в мирных целях, выдающиеся заслуги  перед нашим государством и народом, высокое профессиональное мастерство, а также многолетний самоотверженный труд;
 Орден «Звезда Президента» (награждён Указом президента Туркмении от 16.02.2009 в знак признания заслуг перед туркменским государством и народом страны, за личное мужество, высокий профессионализм и достижения при выполнении международной программы мирного освоения космоса;
 Юбилейная медаль «25 лет Нейтралитета Туркменистана» (2020, Туркменистан);
 Орден Оранских-Нассау (офицер, Нидерланды, 2016);
 Медаль НАСА «За выдающуюся общественную службу» (NASA Distinguished Public Service Medal, 2008, 2012, 2015, 2019);
 Медаль НАСА «За космический полёт» (NASA Space Flight Medal, 2008, 2012, 2015, 2019);
 Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 24.02.2011 года № 26 за высокий профессионализм, глубокое чувство личной ответственности, умение правильно ориентироваться в сложной обстановке и принимать верные решения, за преданность своей Родине и продолжение звездного подвига Ю. А. Гагарина удостоен звания «Почетный гражданин города Гагарин»;
Почетный гражданин городского округа Королев Московской области (07 августа 2019);
Почетный гражданин Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) (24 июня 2016)

Увлечения 
Спортивные игры и чтение книг. Радиолюбительский позывной — RN3DX.

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте Роскосмоса
 Биография на сайте РКК «Энергия»
 Биография на сайте «Космической энциклопедии»
 Биография на сайте NASA
 Биография на сайте astronautix.com
 «Первый космонавт — уроженец Туркменистана Олег Кононенко станет командиром МКС» // Интернет-газета Turkmenistan.ru, 14.06.2011 г.
 «Уроженец Туркменистана, космонавт Олег Кононенко удостоен звания Почетного гражданина города Гагарин» // Фоторепортаж на сайте Turkmenistan.ru, 14.06.2011 г.
 «Дорога к дому» // Международный журнал «Туркменистан», № 3 (48), март 2009 г.
 «Летчик-космонавт Олег Кононенко встретился с земляками в Туркменабате» // Интернет-газета Turkmenistan.ru, 22.02.2009 г.
 «К родным берегам» // Интернет-газета Turkmenistan.ru, 18.02.2009 г.
 «Туркменистанцы желают Олегу Кононенко и его коллегам успешной космической миссии» // Интернет-газета Turkmenistan.ru, 10.04.2008 г.
 Предполетное интервью NASA от 28.03.2008 г.
 «Олег Кононенко: Если дети попросят, могу залезть и под стол» // «Комсомольская правда» от 04.06.2011 г.
 Смотреть в небо, а не в телевизор! // «Независимая газета» от 02.12.2009 г.
 Телесюжеты о первом космическом полете О. Кононенко
 Подготовка к старту экипажа и ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-03М» Видео телестудии Роскосмоса
 Притяжение земли туркменской

Космонавты России
Выпускники Харьковского авиационного института